Der Roewe i6 Max ist eine Limousine der Mittelklasse der zu SAIC Motor gehörenden chinesischen Marke Roewe.

Geschichte 
Das Fahrzeug ist nach der Einstellung des Roewe 950 im Jahr 2019 die größte Limousine in der Modellpalette der Marke. Technisch basiert der Wagen auf dem rund fünf Zentimeter kürzeren Roewe i6. Wie schon beim RX5 Max bietet Roewe damit eine Variante einer Baureihe an, die höher positioniert sein soll. Vorgestellt wurde der i6 Max am 24. Juli 2020 im Rahmen der Chengdu Auto Show, in den Handel kam er auf dem chinesischen Markt am 16. September 2020. Das Elektroauto Roewe ER6 basiert auf dem i6 Max.

Technische Daten 
Angetrieben wurde die Baureihe zum Marktstart entweder von einem 127 kW (173 PS) starken 1,5-Liter-Ottomotor oder einem 224 kW (304 PS) starken Plug-in-Hybriden. Im August 2021 folgte eine Elektroversion mit 135 kW (184 PS).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite des Roewe i6 Max (chinesisch)

Limousine
Hybridelektroautomodell
Elektroautomodell